Uña de milano puede referirse a:
 El nombre común de la planta Geranium dissectum; o
 El nombre común de la planta Ornithopus compressus.